Desching ist der Ortsname von

 Desching (Kösching), Ortsteil des Marktes Kösching, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Desching (Lenting), Ortsteil der Gemeinde Lenting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Desching (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern